AYS peut faire référence à :
 Aboubakar mouhtari ;
 , un cours de sexualité américain.

Code IATA des aéroports